Kort oder de Kort ist der Familienname folgender Personen:

 Bert de Kort (* 1942), niederländischer Jazzmusiker
 Fred Kort (1919–2004), US-amerikanischer Politikwissenschaftler österreichischer Herkunft
 Hanke de Kort (* um 1955), niederländische Badmintonspielerin
 Karl Kort (1860–1925), deutscher Tischlermeister und Politiker der SPD
 Kees de Kort (1934–2022), niederländischer Maler und Illustrator
 Koen de Kort (* 1982), niederländischer Radrennfahrer
 Ludwig Kort (1888–1958), deutscher Fluid-Dynamiker, Mitentwickler der Kortdüse
 Michael Kort (* 1957), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Kortdüse
 Kord
 Kordt
 Korth (Begriffsklärung)
 Kohrt
 Cort
 Cord